Gianpietro Pagnoncelli (1950) – dirigente sportivo italiano, presidente della Federazione Scacchistica Italiana
Lionello Marco Pagnoncelli (1953) – politico italiano
Nando Pagnoncelli (1959) – sondaggista italiano, amministratore delegato di Ipsos Italia